Аннинское городское поселение — административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Воронежская область 

 Аннинское городское поселение, Аннинский район

Ленинградская область 

 Аннинское городское поселение, Ломоносовский район